Список прем'єр-міністрів Ізраїлю

Посилання 

 Офіційна Сторінка 

Списки:Ізраїль
Ізраїль